

Patronyme 
 Henry Wilberforce (1807-1873), prêtre anglican converti au catholicisme et journaliste ;
 Richard Wilberforce (1907–2003), juge à la Chambre des Lords de 1964 à 1982 ;
 Samuel Wilberforce (1805–1873), évêque anglais de l'Église d'Angleterre ;
 William Wilberforce (1759-1833), parlementaire anglais ;
 Robert Isaac Wilberforce (1802-1857), pasteur anglican converti au catholicisme, membre du mouvement d'Oxford.

Toponyme 
 Wilberforce, banlieue de la Ville de Hawkesbury en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 , municipalité en Ontario, au Canada ;
 Wilberforce, census designated place en Ohio, aux États-Unis ;
 , canton en Ontario ;
 La rivière Wilberforce, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autre 
 Wilberforce, chat au 10 Downing Street entre 1973 et 1987.

Homonymie de patronyme